Székessy ist der Familienname folgender Personen:
 Karin Székessy (* 1938), deutsche Fotografin
 Zoltan Székessy (1899–1968), deutscher Bildhauer